Contea di Erie o Erie County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Erie (New York)
 Contea di Erie (Ohio)
 Contea di Erie (Pennsylvania)